Pandya steht für:

 Pandya, eine südindische Dynastie

Pandya ist der Familienname folgender Personen: 

 Hardik Pandya (* 1993), indischer Cricketspieler
 Steffan Pandya (* 1971), englischer Badmintonspieler